Plaats in Indonesië
 Ngadipuro (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngadipuro (Wonotirto), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java